Algueró ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Algueró (1934–2011), spanischer Komponist
 José Algueró (1914–2000), spanischer Filmausstatter und Maler